Vila Maior peut désigner :

Portugal 
Vila Maior, une des paroisses civiles de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro ;
Vila Maior, une des paroisses civiles de la municipalité de Santa Marta de Penaguião, située dans le district de Vila Real ;
Vila Maior, une des paroisses civiles de la municipalité de São Pedro do Sul, située dans le district de Viseu.